Andy Helfer (1958-), éditeur et scénariste de bande dessinée américain ;
 Ralph Helfer (1931-), dresseur d'animaux et comportementaliste ;
 Tricia Helfer (1974-), mannequin et actrice canadienne.